

Uitslag 

Luxemburg 2014
Lu
Verkiezingen in Luxemburg (land)